Frederik van Hogendorp (1843-1889), pseudoniem van een Nederlandse advocaat, schrijver en publicist
Damas (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie dikkopjes (Hesperiidae)